Seeberg har flere betydninger:

Forskelligt 
 Seeberg (Gotha) – bjerg ved Gotha i Tyskland

Navne 
 Gerhard Seeberg (1734-1813) – norsk præst
 Gitte Seeberg (født 1960) – generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden
 Peter Seeberg (1925-1999) – dansk modernistisk forfatter
 Reinhold Seeberg (1859-1935) – tysk protestantisk teolog